Heidkoppelmoor ist der Name zweier Moorgebiete:

 Hochmoor in der Wümmeniederung bei Schneverdingen, Niedersachsen, siehe Heidkoppelmoor (Schneverdingen)
 Heidkoppelmoor, Bestandteil des Naturschutzgebietes Heidkoppelmoor und Umgebung bei Ammersbek, Schleswig-Holstein, siehe Heidkoppelmoor und Umgebung